Gustav Poel ist der Name folgender Personen:

* Gustav Poel (Politiker) (1804–1895), deutscher Jurist, Schriftsteller und Politiker, Bürgermeister von Itzehoe
 Gustav Poel (Marineoffizier) (1917–2009), deutscher Marineoffizier, Manager und Unternehmensberater